Алекса́ндр Никола́евич Григо́рьев: Григорьев, Александр Николаевич (1899—1972) — советский военный медик, генерал-майор медицинской службы.
 Григорьев, Александр Николаевич (1908 — ?) — советский футболист, тренер.
 Григорьев, Александр Николаевич (1946—2014) — председатель исполнительного комитета Новгородского городского Совета народных депутатов (1985—1988).
 Григорьев, Александр Николаевич (род. 1955) — советский легкоатлет, прыгун в высоту.